GVB est un sigle qui peut désigner :
 Gemeentelijk Vervoerbedrijf (en français, Compagnie de transport municipale), une entreprise de transport en commun néerlandaise ;
 , une série sur la réalité américaine.